Квист — фамилия.

Известные носители:
 Квист, Адриан (1913—1999) — австралийский теннисист.
 Квист, Александр Ильич (1820—1878) — русский военный инженер, генерал-майор, учёный фортификатор и заслуженный профессор.
 Квист, Анне (род. 1957) — голландская гребчиха.
 Квист, Артур (1896—1973) — норвежский конник, призёр Олимпийских игр.
 Квист, Габриэлла (род. 2003) — датская кёрлингистка.
 Квист, Микаэль (род. ?) — датский кёрлингист и тренер.
 Квист, Оле (род. 1950) — датский футболист, вратарь.
 Квист, Оскар Ильич (1823—1890) — русский судебный деятель, один из основоположников судебной реформы 1864 г.
 Квист, Трине (род. 1966) — датская кёрлингистка, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1998.
 Квист, Уильям (род. 1985) — датский футболист.